Flabellophora är ett släkte av svampar. Flabellophora ingår i familjen Polyporaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Basidiesvampar
Flabellophora